

Geografia 
 Colombia
 Kennedy – località del distretto della capitale di Bogotà
 Isole Salomone
 Kennedy Island – isola
 Stati Uniti d'America
 Kennedy – città della Contea di Lamar, Alabama
 Kennedy – census-designated place della Contea di San Joaquin, California
 Kennedy – città della Contea di Kittson, Minnesota
 Kennedy – township della Contea di Allegheny, Pennsylvania
Kennedy – quartiere di Nichelino

Persone 

 Kennedy – famiglia statunitense

Televisione 
 Kennedy – miniserie televisiva del 1983
 Kennedy – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri

Altro
 7166 Kennedy – asteroide della fascia principale
 Aeroporto Internazionale John F. Kennedy – aeroporto di New York
 Kennedy – cognome